Il singolare maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Fitzgerald che ha battuto in finale Andrej Česnokov 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Christo van Rensburg (semifinali)
 Wally Masur (primo turno)
 Andrej Česnokov (finale)
 Peter Doohan (secondo turno)

 John Fitzgerald (campione)
 Darren Cahill (quarti di finale)
 Joey Rive (semifinali)
 Tom Nijssen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1988